Aristide Tanzi – giurista italiano
Francesco Tanzi Cornigero – poeta e umanista italiano del Rinascimento
Rodolfo Tanzi – nobiluomo, filantropo e fondatore di uno dei primi ospedali italiani nel parmense
Calisto Tanzi – imprenditore italiano
Carl'Antonio Tanzi – poeta italiano che scrisse in dialetto milanese
Eugenio Tanzi – psichiatra italiano
Lia Tanzi – attrice italiana